Тюрье:

 Тюрье — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Тюрье — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег